LWN steht für

 den IATA-Code vom Flughafen Gjumri 
 Linux Weekly News, heute LWN.net
 LandWarNet, ein Bestandteil des Global Information Grids

Abkürzung